Хосе Феррер (, 8 января 1912, округ Сан-Хуан, Пуэрто-Рико — 26 января 1992, Корал-Гейблз, США) — пуэрто-риканский актёр и режиссёр. Стал первым латиноамериканским актёром, получившим премию «Оскар».

Ранние годы 
Хосе Феррер родился в городе Сан-Хуан, Пуэрто-Рико  в семье поверенного. В 1933 году успешно окончил Принстонский университет, защитив дипломную работу на тему «Французский натурализм и Пардо Басан». Он являлся членом университетского театрального клуба «Принстонский треугольный клуб», участвуя в спектаклях вместе с такими актёрами как Джеймс Стюарт и Джошуа Логан.

Карьера 
Хосе Феррер впервые появился на театральных подмостках Бродвея в 1935 году. Начав с небольших ролей, Феррер довольно скоро стал одним из лидирующих актёров. В 1940 году он сыграл главную роль в бродвейской комедии «Тётушка Чарли». Затем получил роль Яго в бродвейской постановке «Отелло» в 1943 году. Роль Отелло исполнил Поль Робсон, а Дездемоны — Ута Хаген, первая жена Феррера. Это была самая продолжительная по времени показа постановка пьесы Шекспира в США, до сих пор существует запись этого спектакля. Его режиссёрские работы на Бродвее включают спектакли «Шрайк», «Шталаг 17», «Кровать с пологом на четырёх ножках», «Двадцатый век», «Кармелина», My Three Angels и The Andersonville Trial.

Лучшей ролью Феррера в театре стала роль Сирано де Бержерака в одноимённом спектакле на Бродвее в 1946 году. Феррер боялся провала этой пьесы, поставленной режиссёром Мелом Феррером, его однофамильцем, и обратился к Джошуа Логану, режиссёру «Тётушки Чарли» с просьбой отредактировать пьесу. Однако Логан предложил сделать это самому Ферреру. В бродвейском сезоне 1946—1947 годов спектакль «Сирано де Бержерак» пользовался огромным успехом у публики. Роль Сирано принёсла Ферреру его первую награду — премию «Тони» за лучшую мужскую роль в пьсе, которую он разделил с Фредриком Марчем, сыгравшем в автобиографической пьесе Рут Гордон «Актриса».

Затем он повторил эту же роль на сцене нью-йоркского театра New York City Center, являясь одновременно и режиссёром данного спектакля в 1953 году, а позднее в двух фильмах: «Сирано де Бержерак» (1950) по пьесе Эдмона Ростана режиссёра Майкла Гордона, принесшего Ферреру «Оскара» и французском фильме «Сирано и Д’Артаньян» режиссёра Ганса Абеля. Всего за несколько недель до получения «Оскара» он предстал перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности по обвинению в коммунизме, что Феррер отрицал, и его карьера не пострадала. Трое других его коллег, связанных с фильмом: сценарист Карл Форман, режиссёр Майкл Гордон и актёр Моррис Карновски были занесены в так называемый «Чёрный список Голливуда».Он также сыграл роль Сирано в двух телевизионных сериалах The Philco Television Playhouse в 1949 году и Producers’ Showcas в 1953 году. За эти две постановки он получил премию «Эмми», что вместе с его «Оскаром» и «Тони» сделало его единственным обладателем этих трёх премий за одну и ту же характерную роль, его рекорд не побит до сих пор.

Дебют Хосе Феррера в кино состоялся в 1948 году в историческом фильме «Жанна д’Арк» . Он сыграл слабовольного дофина Карла в паре с Ингрид Бергман (Жанна д’Арк). Затем последовали главные роли в фильмах «Водоворот» (1949) вместе с Джин Тирни и «Кризис» (1950) с Кэрри Грантом. В 1952 году на экраны выходит фильм режиссёра Джона Хьюстона «Мулен Руж».

Хосе Феррер сыграл священника Дэвидсона в фильме «Мисс Сэди Томпсон» (1953), ремейке фильма «Дождь» (1932), совместно с актрисой Ритой Хейворт. Затем роль лейтенанта Барни Гринвальда в фильме «Бунт на „Кейне“» (1954) и композитора Зигмунда Ромберга в музыкальном фильме компании «Metro-Goldwyn-Mayer» «Глубоко в моём сердце» (1954). В 1955 Феррер одновременно актёр и режиссёр в киноверсии спектакля The Shrike с Джун Эллисон. В 1956 году на экраны выщли фильмы «Герои утлых суденышек» и «Великий человек», а в 1958 году — «Я обвиняю!» и «Высокая цена любви», в которых Феррер является и актёром, и режиссёром. Из них наибольшее признание получила в чём-то напоминавшая знаменитого «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса драма «Великий человек», в которой он был занят не только как актёр и режиссёр, но и как сценарист-соавтор. Ещё одна его исключительно режиссёрская работа — фильм «Возвращение в Пейтон-Плейс» (1961) и неудачный ремейк фильма «Ярмарка штата» (1962), положивший конец его режиссёрской карьере.

Другие примечательные роли Феррера включают роль турецкого бея в фильме «Лоуренс Аравийский» (1962), роль Ирода Антипы в библейском эпосе «Величайшая из когда-либо рассказанных историй» (1965), нациста в «Корабль дураков», чванливого профессора в комедии Вуди Аллена «Комедия секса в летнюю ночь» (1982), вероломного профессора Силетски в ремейке «Быть или не быть» (1983) и падишах-императора Шаддама Коррино IV в фильме «Дюна» (1984).

В 1985 году Феррер стал первым актёром в США, награждённым Национальной медалью за искусства. Также он имеет звезду на голливудской «Аллее славы».

Личная жизнь 
Первой женой Феррера в течение десяти лет была известная актриса и театральный педагог Ута Хаген (1938—1948), в этом браке родилась дочь Летиция Феррер.

Второй женой Феррера стала танцовщица и актриса Филлис Хилл (1948—1953). В третьем браке с эстрадной певицей Розмари Клуни (тётей актера Джорджа Клуни) появились сразу пятеро детей, двое из которых: Мигель и Рафаэль стали впоследствии актёрами, а Габриэль женился на певице Дебби Бун, дочери Пэта Буна. Хосе Феррер и Розмари Клуни поженились в 1953 году, развелись в 1961 году и вновь поженились в 1964 году, чтобы окончательно расстаться через три года.

Незадолго до своей смерти Феррер женился на Стелле Маги, с которой он познакомился ещё в конце 1960-х годов.

В 1992 году Феррер скоропостижно скончался от рака толстой кишки в городе Корал-Гейблз, Флорида, и был похоронен на его родине, в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико.

Хосе Феррер также приходился двоюродным братом первой ракетке мира в женском парном разряде Джиджи Фернандес.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Умершие от колоректального рака
Голливудская «Аллея славы»
Жители «Дакоты»
Киноактёры Пуэрто-Рико
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Выпускники Института Ле Роузи
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Школы архитектуры Принстонского университета
Почётные доктора Университета Майами